Мемориал Нотебома — шахматный турнир, посвященный памяти нидерландского шахматиста Д. Нотебома (1910—1932).

Инициатором организации мемориального турнира был М. Эйве. Он же стал победителем первого турнира (1936 г.).

Турниры проводятся в Лейдене, поскольку Нотебом был членом . Исключение было сделано в 1965 г., когда турнир состоялся в Нордвейке (тогда соревнование собрало сильнейший состав в истории: в нем участвовали экс-чемпион мира М. М. Ботвинник, гроссмейстеры Б. Ларсен, С. М. Флор, П. Трифуович и др.).

До 1978 г. включительно турниры проводились в обычном для таких соревнований режиме: одна партия с нормальным контролем времени в день. С 1979 г. мемориалы Нотебома проводятся в формате турнира выходного дня (по швейцарской системе в 6 туров, 2 часа на партию каждому участнику; 1 партия в пятницу, 3 партии в субботу, 2 партии в воскресенье). В 2015 и 2020 гг. параллельно с турнирами выходного дня были проведены турниры в обычном формате.

Чаще других победителем соревнования в классический период становился К. ван ден Берг, выигравший 4 турнира. В турнирах выходного дня чаще всех побеждал П. Николич (5 раз), также он выиграл один из возобновленных турниров классического формата.

Хронологические таблицы

Турнир в классическом формате

Турнир выходного дня

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Мемориальные шахматные турниры
Международные соревнования по шахматам в Нидерландах